Mandler ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Mandler (* 1967), US-Musikvideoregisseur
 Artur Mandler (1891–1971), tschechischer Schachkomponist
 Emanuel Mandler (1932–2009), tschechischer Publizist und Politiker
 George Mandler (1924–2016), US-amerikanischer Psychologe
 Hermann Mandler (* 1956), österreichischer Radrennfahrer
 Lutz Mandler (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Peter Mandler (* 1958), britischer Historiker
 Robert Mandler (1896–1944), österreichischer Geschäftsmann
 Tobias Mandler (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Walter Mandler (1922–2005), kanadischer Optik-Konstrukteur

Siehe auch:

 Mantler